Буранов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Буранов, Георгий Фёдорович (род. 1950) — советский биатлонист.
 Буранов, Данила Олегович (род. 1996) — российский футболист.
 Буранов, Иван Тимофеевич (1914—1978) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Буранов, Николай Алексеевич (1920—1991) — советский живописец.
 Буранов, Юрий Алексеевич (1933—2004) — советский и российский историк.
 Буранов, Игорь Юрьевич (род. 1986) — украинский юрист и общественный деятель.

См. также 
 Бураново
 Бурановское
 Бурунов